

Монровілл — місто, штат Алабама
 Монровілл — місто, штат Індіана
 Монровілл — місто, штат Пенсільванія
 Монровілл — селище, штат Огайо